Leran (Kalitidu), plaats in het Indonesische gebied Bojonegoro.
 Leran (Manyar), plaats in het Indonesische gebied Gresik.
 Leran (Sluke), plaats in het Indonesische gebied Rembang.
 Léran, gemeente in het Franse departement Ariège.
 Leran (meer), meer in Zweden.